E néven ismert történelmi személyek
 Cosimo de’ Medici, Idősb Cosimo, Cosimo il Vecchio, Cosimo di Giovanni, pater patriae (1389–1464), Giovanni di Bicci de’ Medici fia, firenzei bankár, a Medici uralkodóház alapítója
 Piero di Cosimo de’ Medici, Köszvényes Piero il Gottoso (1416–1469), Idősb Cosimo fia, Firenze ura (1464–1469)
 Giovanni di Cosimo de’ Medici (1421–1463), Idősb Cosimo fia, műgyűjtő, mecénás
 Carlo di Cosimo de’ Medici (1428/30–1492), Idősb Cosimo fia, pap, apostoli protonotárius, műgyűjtő

 I. Cosimo de’ Medici, Nagy Cosimo, Cosimo il Grande (1519–1574), Giovanni dalle Bande Nere fia, Firenze fejedelme (1537–1569), Toszkána nagyhercege (1569–1574)
 II. Cosimo de’ Medici (1590–1621), I. Ferdinánd (Ferdinando I. de’ Medici) fia, Toszkána nagyhercege (1609–1621)
 III. Cosimo de’ Medici (1642–1723), II. Ferdinánd (Ferdinando II. de’ Medici) fia, Toszkána nagyhercege (1670–1723)